Allens bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allens (Florida), im Hillsborough County
 Allens (Pennsylvania), im Lycoming County
 Allens (Tennessee), im Haywood County
 Allens Spring, im Pope County, Illinois
 Allens Spur, im Boundary County, Idaho

Orte in der Schweiz:
 Allens (Cossonay), Weiler in der Gemeinde Cossonay, Kanton Waadt

Fließgewässer:
 Allens Reed Brake, in Mississippi
 Allens Slough, in Washington
 Little Allens Creek, in Tennessee

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Allens Lake (Arkansas), im Cross County
 Allens Lake (Colorado), im Boulder County
 Allens Pond (Alabama), im Lee County
 Allens Pond (Bristol County, Massachusetts)
 Allens Pond (Plymouth County, Massachusetts)
 Allens Well Pond, im Leon County, Florida

Sonstiges:
 Allens Buschratte, in Mittelamerika lebende Nagetierart
 Allen's Airstrip, Airport im Klamath County, Oregon
 Allen's Pond Airport, Airport im Bristol County, Massachusetts
 Allens Creek Mines, Mine im Lewis County, Tennessee
 Allen's Creek Park, Park im Pinellas County, Florida
 Allens Creek State Recreation Area, Park im Monroe County, Indiana
 Allens Grove County Park, Park im Scott County, Iowa
 Allens Meadows Park, Park im Fairfield County, Connecticut

Siehe auch:
 Allens Crossroads
 Allens Mills
 Allen
 Allens Branch
 Allens Creek
 Allens Island
 Allens Run